Einweisung steht für:

 eine Verordnung von Krankenhausbehandlung, also die ärztliche Überstellung eines Patienten in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung
 umgangssprachlich auch eine Unterbringung, also die zwangsweise Überstellung eines psychisch Kranken in eine psychiatrische Anstalt
 in Österreich und Liechtenstein auch die zwangsweise Unterbringung in einer Vollzugsanstalt, siehe Maßnahmenvollzug
 in Deutschland auch das Einquartieren eines Obdachlosen durch eine Ordnungsbehörde, siehe Obdachlosigkeit #Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit
 Briefing, das Bekanntmachen oder Besprechen einer neuen Aufgabe
 Unterweisung, die Einführung eines Mitarbeiters in die Gegebenheiten eines neuen Arbeitsplatzes
 Einweisung (Medizintechnik), die gesetzlich verpflichtende Schulung von Personal im medizinischen Bereich bei der Verwendung von Medizintechnik